— манга Лэйдзи Мацумото, выпущенная в журнале «Синтёся» в 1998—1999 годах. «Сага о Харлоке», в отличие от остальных произведений, не закончена. Первые две главы были экранизированы в OVA. Аниме адаптация от студии «Bandai Visual» включала 6 эпизодов. Серии были дублированы на английском, французском, испанском, итальянском и немецком языках.

Сюжет

Манга 
«Сага о Харлоке», будучи вольной интерпретацией цикла «Кольцо нибелунга», является попыткой Мацумото собрать вместе ряд ключевых персонажей и противопоставить их богам Вальхаллы. Что поставило в тупик всех, кто намеревался выстроить его произведения в единую цепь. Нежелание автора заканчивать историю только усугубляло ситуацию. Биография пирата подверглась существенной переработке: он является сыном Великого Харлока, капитана корабля «Deathshadow». Тем самым полностью игнорируются события фильма «Аркадия моей юности».

В первой части «Золото Рейна»  Харлок вступил в конфликт с богами, и те решили убить его в детстве. Этим они определили выбор человека, познакомившегося с Тотиро, Мэйтел и Эмеральдас и не имевшего других альтернатив, кроме как поднять флаг своего отца над «Аркадией».

Во второй части «Валькирия» сообщается, что Великий Харлок умер в 2964 году. Вотан, разгневанный на дерзость капитана в Вальхалле, приказывает своей дочери Брунгильде и её валькириям вернуться в прошлое, чтобы уничтожить Харлока, пока тот ещё молод. Для этого, Брунгильда должна сразиться с Великим Харлоком, отцом мальчика. Впервые в сюжете появляются Метаноиды. В этой буре событий участвуют четверо молодых людей: Харлок-младший, у которого впереди долгая жизнь; Тотиро Ояма, его лучший друг и сын известного доктора; Эмеральдас и её младшая сестра Мэйтел, случайно обнаружившие древний корабль, что ждёт «своего законного хозяина». Они чувствуют, что их судьбы связаны, возможно, навечно.

В третьей части «Зигфрид» показаны события, предшествующие смерти Великого Харлока. Метаноиды планируют завоевать Вселенную и создают флот, подобных которому мир ещё не видел. Всё, что стоит между ними и их целью — это легендарный космический пират, который бороздит Море Звёзд на корабле «Deathshadow» под флагом свободы и «Весёлого Роджера», и его союзница Брунгильда, валькирия и защитник Вальхаллы, не выполнившая приказ своего отца убить Харлока-младшего. Свидетелями великой битвы и трагедии становятся волшебница нибелунгов Миимэ и четыре подростка. Им суждено принести жертву и определить будущее Вселенной. Великий Харлок и Брунгильда стали героями в борьбе с надвигающейся угрозой метаноидов и, несомненно, будут примером для молодёжи.

В четвёртой части «Великий Харлок. Гибель богов», спустя 10 лет, на борту «Аркадии», Миимэ рассказывает Харлоку о том, как погиб его отец. Теперь, когда ему известна правда, капитан приходит в ярость и вместе с Эмеральдас бросает вызов правителям Вальхаллы. Его действия были предсказаны Эрдой: попытка Вотана изменить прошлое Харлока приведёт к «Сумеркам богов» и концу Вселенной. Пророчество сбывается, война за отцовское наследство перерастает в последнюю битву всех космических сил. Для одних это означает конец; для других, возможно, только начало.

OVA 
Легенда рассказывает о рейнском золоте, что обладает всеми силами, которые использовали боги Вальхаллы во время управления Вселенной. Нибелунги, когда-то слуги богов, были низвергнуты, но осмелились бросить им вызов и снова поднимают мятеж. Их лидер Альберих хочет заполучить «Золото Рейна» и стремится уничтожить Вотана и его соратников. Если перековать слиток в кольцо и доставить на Вальхаллу, наступит конец света. Опасаясь глобальной катастрофы, Миимэ, находящаяся на службе космического корабля «Аркадия» капитана Харлока, предупреждает экипаж о грядущей опасности. Вместе с Эмеральдас, другом Тотиро Ояма и вечной путешественницей Мэйтел, Харлок намеревается сорвать коварные планы Альбериха и спасти Вселенную не для богов, а для всех живых существ.

Роли озвучивали 
 Капитан Харлок / Тотиро Ояма: Коити Ямадэра
 Яттаран: Сигэру Тиба
 Мэйтел: Масако Икэда
 Эмеральдас: Масако Кацуки
 Тадаси Дайба: Тосихико Сэки
 Миимэ: Кадзуко Янага
 Альберих: Ёсито Ясухара
 Вотан: Таро Исида
 Фрикка: Миюки Уэда
 Фрейя: Эми Синохара
 Фазольт: Такэхито Коясу
 Фафнир: Синъитиро Мики
 Эрда (Урд): K'
 Капитан Валькирии: Кумико Хиронака

Музыка 

Главной темой стало одноименное произведение Рихарда Вагнера, но музыка была переделана композитором Каору Вада и исполнялась Московским симфоническим оркестром под управлением Константина Кримеца.

Завершающие композиции:
 «Aurifer ~Yakusoku no Tsuchi e~» исполненная Нодзоми Одаги
 «Druid ~Kashi no Ki no Kenja~» исполненная Нодзоми Одаги

Музыка, слова, аранжировка песен — Акира Иноэ.

Выпуск на видео 

Аниме было выпущено «Bandai Visual» на DVD 25 ноября 1999 года. 8 мая 2001 года вышло в США от «US Manga Corps», подразделения компании «Central Park Media», обанкротившейся и прекратившей своё существование в 2009 году. В Италии появилось 22 октября 2007 года, издатель — «Dynit». В Германии «Harlock Saga — Der Ring des Nibelungen — Rheingold» выпускалось «ACOG» и «OVA Films» в 2007 году, однако спустя 2 года, во время экономического кризиса, их признали банкротами. Таким образом, права на распространение вернулись к японским фирмам.

Формат — полноэкранный 4:3 (1:33.1). Оригинальный звук — стерео 2.0.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Аниме 1999 года
OVA
Приключенческие аниме и манга
Капитан Харлок